Вінкулін () – білок, який кодується геном VCL, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 134 амінокислот, а молекулярна маса — 123 799.

Задіяний у такому біологічному процесі як клітинна адгезія. 
Білок має сайт для зв'язування з молекулою актину. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, цитоскелеті, клітинних контактах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Цитоскелет
Міжклітинні контакти